Le Championnat de squash du British Open masculin 1986 est l'édition 1986 du British Open qui se déroule d'abord au Dunnings Mill Squash Club (East Grinstead)  et ensuite au Centre de conférences de Wembley à Londres du 14 au 22 avril 1986. Jahangir Khan remporte son cinquième titre consécutif en battant Ross Norman en finale.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Finale 
 Jahangir Khan bat  Ross Norman 9-6 9-4 9-6

Tableau final

Section 2

Glen Brumby (tête de série ) se retire avant le tournoi et est remplacé par Mohammed Awad

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 1986

masculin 1986
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1986
Sport en avril 1986